PLIP ist Abkürzung für
Parallel Line Interface Protocol
Plasma and Laser Interaction Physics
Positive Life Programming

PLIP